Piaski je název více míst v Polsku:

 Piaski (okres Świdnik) – město v Lublinském vojvodství
 Piaski (Gmina Kleszczów) – obec v Lodžském vojvodství v okrese Bełchatów v Gmině Kleszczów
 Gmina Piaski (Lublinské vojvodství) – městsko-vesnická gmina v Lublinském vojvodství
 Piaski (Krynica Morska) – část města Krynica Morska v Pomořském vojvodství
 Gmina Piaski (Velkopolské vojvodství) – vesnická gmina ve Velkopolském vojvodství

Externí odkazy